Moye steht für

 eine Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, siehe Moye

Moye ist der Familienname folgender Personen:

 Ajene Malaki Moye (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler
 Don Moye (* 1946), US-amerikanischer Jazzmusiker